Артиллерия (, от старофранц. atillier — приготовлять, снаряжать):
 род войск, основным вооружением которого являются артиллерийские орудия — огнестрельное оружие относительно крупного калибра: пушки, гаубицы, миномёты и т. п. (артиллерийские установки различного типа и ствольные реактивные установки), снаряжаемые, соответственно, метательными и реактивными поражающими средствами (снарядами), предназначенными для уничтожения живой силы и объектов противника;
 совокупность предметов артиллерийского вооружения;
 научная дисциплина (лат. ars tormentaria, machina bellica, machinaria, tormenta bellica, artilleria), изучающая технику и тактику применения артиллерийского вооружения.

Артиллерия — один из трёх старейших родов войск, основная ударная сила сухопутных войск современных Вооружённых Сил. Артиллерия имеет многообразную классификацию по своему боевому предназначению, типам систем вооружения и организационно-штатной структуре. Артиллерия калибра 105 мм и крупнее имеет возможность применять химические и биологические боеприпасы, а начиная с калибра 152—155 мм способна применять тактические ядерные боеприпасы.
Включает пушки, гаубицы, миномёты, безоткатные орудия, боевые машины, противотанковые управляемые снаряды и реактивную артиллерию; артиллерийские и стрелковые боеприпасы; средства передвижения артиллерии — колесные и гусеничные тягачи и другие; приборы управления огнём; средства разведки и обеспечения стрельбы; все виды стрелкового оружия, гранатомёты.

Кроме того, название «артиллерия» используется для обозначения рода войск, а также науки об устройстве, проектировании, производстве и эксплуатации артиллерийского вооружения, его боевых свойствах, способах стрельбы и боевого применения.

Раннее название на Руси:
 артиллерии — «Огнестрельный наряд» («Наряд») или «Огнестрельный снаряд» («Снаряд»);
 артиллерийских войск — «Тура».

Происхождение термина 
Слово используется в русском языке с 1695 года; до того чаще всего употреблялось слово «наряд».
Существует несколько вариантов происхождения слова:
 от латинских слов arcus (лук) и tellum (стрела) или ars (искусство) и tollendi (метание) 
 от итальянских arte (искусство) и tirare (стрелять). Приписывается теоретику артиллерии Никколо Тарталье (1500—1557).
 от старофранцузского atellier, что значит располагать, устанавливать, и attillement, то есть снаряжение, оборудование, как начиная с XIII века именовали различную осадную технику.

История

Первые орудия 

Огнестрельное артиллерийское оружие распространилось на рубеже XII — XIII веков. В Европе оно впервые появилось у испанцев, заимствовавших его у мавров и арабов.
Арабы издавна применяли модфы, или мидфа — «огненные трубы», закрытые с одной стороны, стрелявшие круглыми пулями, называвшимися бондок, то есть «орех». Согласно четырём арабским рукописям, в 1260 году мамлюки использовали их в битве с монголами при Айн-Джалуте. По утверждению египетского историка Ибн Хальдуна, в 1274 году войско марокканского султана Абу Юсуфа Якуба использовало при осаде алжирского города Сиджильмаса «нефтяные машины» (хиндам ал-нафт), стрелявшие маленькими железными шариками.

На море огнестрельное оружие впервые применили в 1200 году арагонцы против флота Анжу. Это были т. н. «громовые трубки» (). Под 1281 годом в «Хрониках Форли» () уже говорится о «ручных пушках» scoppi (ср. совр.  — «взрыв»), упоминание которых вызывает, однако, сомнения у ряда исследователей, а в 1304 году появляется сообщение о однофунтовых орудиях (), применявшихся на судах генуэзского адмирала Раниеро Гримальди, который находился на службе у французского короля.

Несмотря на то, что первое известное скульптурное изображение китайского снаряда, напоминающего пушку, найденное в провинции Сычуань, датируется 1128 годом, достоверные сведения о применении огнестрельных орудий в морских сражениях китайцами появляются лишь во второй половине XIII столетия, во времена династии Юань. Древнейшая сохранившаяся китайская ручная пушка предположительно датируется 1288 годом, а более тяжёлое орудие с литым бронзовым стволом, имеющим памятную надпись, уже уверенно относится ко «2-му году эпохи Дадэ, династии Юань», т. е. к 1298 году. В 1281 году монголо-китайский флот использовал артиллерию при вторжении в Японию, а в 1293 году — в походе на остров Яву. В составленном в конце XIV века при династии Мин трактате Цзяо Юя и Лю Боуэна , или «Руководство Огненного Дракона», описывается устройство и действие различных артиллерийских и ручных огнестрельных орудий, в том числе многоствольных, как на суше, так и на море.

Первые достоверные сведения об использовании артиллерийских орудий европейцами на суше относятся к 1320-м годам. В декрете Венецианского сената 1324 года гонфалоньеру и двенадцати доверенным лицам поручается заготовить «cannoni», т. е. пушки, и «eiserne», т. е. железные ядра для защиты города. В документах Флоренции от 11 февраля 1326 года сообщается о заказе пушек из металла (), а также стрел или железных ядер к ним ().  

В 1331 году огнестрельные орудия, именуемые «мощными вазами» (), использовались при осаде фриульского города Чивидале. «Потом пришли они к воротам, — сообщается в хронике, — и заняли мост и направили на город вазы… и метали в город из склопов, но ущерба не причиняли… наконец, многие из города бросились на мост и низвергли поставленные там вазы…» Подобная «ваза», датированная 1322 годом, была найдена в 1817 году в женском монастыре в Мантуе и описана местным историком , но в 1849 году утрачена, и известна ныне по рисунку, сохранившемуся в опубликованном в 1869 году сборнике документов. Она имела литой ствол калибром 55 мм, длиной 16,4 см и диаметром 14 см в казённой части, массой 4,9 кг.

В 1333 году в сообщениях об осаде английской крепости Бервик упоминаются бомбарды. Во Франции артиллерия впервые упоминается под 1338 годом, в документе, касающемся приобретения серы для приготовления пороха и метаемых им железных стрел, а в 1341 году город Лилль имел уже своего «мастера громовых дел» ().

В битве при Креси 1346 года, согласно отчётам «Личного Гардероба» короля Англии, использовались рибальды () — маленькие кувшинообразные пушки, отлитые из металла и стрелявшие стрелами типа арбалетных болтов. Древнейшее датированное изображение подобной рибальды встречается на миниатюре рукописи Роджера де Миллемета (Millemete Manuscript), относящейся к 1327 году. Немецкий военный историк начала XX века Ханс Дельбрюк отказывал ему, однако, в достоверности, считая плодом воображения художника и утверждая, что орудие подобной конструкции стрелять бы не смогло.

В конце 1346 года при осаде осаде Кале англичанами применялось уже 22 пушки, изготовленных королевским кузнецом Уолтером и королевским плотником Реджинальдом из Сент-Олбанса, которые, судя по всему, имели уже деревянные лафеты. Их обслуживали 12 артиллеристов во главе с королевским клерком Томасом из Роллстона.

К середине XIV столетия артиллерия в Европе становится достаточно известной. Французский философ Жан Буридан в «Вопросах к книгам „Метеорологии“ Аристотеля» сообщает: «Сила действия этого газа проявляется в сих устройствах, называемых пушками (canalibus), из которых посредством газа, порожденного щепоткой пороха, испускают большие стрелы либо свинцовые ядра с такой силой, что никакой доспех не может им противостоять.» Франческо Петрарка в 1350-х годах пишет: «Эти инструменты, которые выбрасывают металлические ядра со страшным грохотом и вспышками огня, ещё несколько лет назад были очень редкими, на них взирали с величайшим изумлением и восхищением, но сейчас они стали обычными и знакомыми, как любые другие виды оружия. Человеческий ум быстр и изобретателен, когда речь идет об изучении самых страшных из искусств…»

Орудийные стволы первых орудий, стрелявших каменными ядрами, бомбард, подобно арабским модфам, ковались из железа, полосы которого сваривались в трубку. Однако изготовление таких стволов представляло немалые трудности. Поэтому железо применялось для изготовления только орудий небольшого калибра.

Первая огнестрельная артиллерия была далеко не совершенна и уступала по дальнобойности метательным машинам, бросавшим каменные снаряды силой закрученных сухожилий (баллисты) или же с помощью резкого броска, подобно праще (фрондиболы, требуше). Помимо этого, применявшийся первоначально дымный чёрный порох сгорал недостаточно быстро. Поэтому долгое время, в течение примерно трёх столетий, новое оружие в полевых боях применялось наравне с торсионными метательными машинами типа требушетов. Французский историк-медиевист Филип Контамин указывает, что применение осадных метательных машин упоминается в документах ещё в 1460 году.

Только к концу XV века, в связи с распространением более доступного и качественного пороха, который начали зернить ещё в 1430-е годы, окончательно утвердилось господство огнестрельного оружия. В последнем сражении Столетней войны — битве при Кастийоне 17 июля 1453 года — французской армией командовал Жан Бюро, носивший титул Великого магистра артиллерии.

По свидетельству Оливье де Ламарша, герцог Бургундии Карл Смелый (ум. 1477) располагал парком в 300 орудий, у короля Франции Карла VIII в 1489 году имелось около 150 орудий, сведённых в 5 артиллерийских дивизионов, а в «артиллерийских домах» императора Священной Римской империи Максимилиана I в Инсбруке в 1500 году хранилось 280 орудий.

Первое время артиллерией пользовались почти исключительно в позиционной войне, то есть при осадах крепостей, городов, укреплённых замков, где от орудий не требовалось особой подвижности. Подобные орудия доставлялись на позицию с большими трудностями. Некоторые пушки надо было тащить на семидесяти парах волов. Занятую позицию быстро менять было невозможно. При вылазках осаждённым часто доставалась в руки артиллерия осаждающих, которая иногда не успевала сделать ни одного выстрела. Производство выстрелов проходило чрезвычайно сложно и медленно. Например, при осаде итальянского города Пизы в 1370 году осаждающие имели одно тяжелое орудие; для заряжания и выстрела из него требовались целые сутки. В связи с этим, ещё в 40-е годы XIV века стали применяться многоствольные орудия — рибадекины ().

В первой половине XV века появляются примитивные устройства вертикального наведения, кремельеры (от  — крюк), в виде деревянных, окованных железом коромысел, между которыми передвигался ствол орудия, или изогнутых металлических пластин с отверстиями, по которым перемещался хвостовик лафета. В первой пол. XVI столетия итальянским математиком и инженером Никколо Тарталья изобретен был артиллерийский квадрант, использовавшийся для регулировки угла возвышения орудийного ствола.

Огромное значение подвижности артиллерии впервые проявилось на грани XV и XVI столетий. В 1494 году, во время войны за неаполитанское наследство, французскому королю Карлу VIII удалось перебросить в Италию с тридцатитысячной армией через горные проходы Альп и Аппенин до тысячи орудий. По свидетельству современника — историка Паоло Джовио, артиллерия Карла VIII производила потрясающее впечатление на врагов своей боевой готовностью, а главное — подвижностью. Быстрота передвижения артиллерии даже по пересечённой местности была для того времени поразительной.

До середины XVI века основным материалом для изготовления артиллерийских орудий всех типов была бронза. Этот сплав меди с оловом легко поддавался отливке в любые формы. Несмотря на то, что медь поступала в основном из Венгрии, Тироля, Саксонии и Богемии, а олово — из Англии, Испании и Германии, литьё бронзовых орудий производилось повсеместно, поскольку им нередко занимались ремесленники, отливавшие также и колокола.

Первые бронзовые орудия стреляли каменными сплошными шаровыми ядрами, скреплёнными для прочности железными обручами. Помимо этого употреблялись и свинцовые ядра, а с конца XIV века — чугунные. Введение чугунных сплошных ядер, вместо каменных, произвело переворот в конструкции орудий: стволы начали делать более узкими, но зато длиннее; орудия стали более дальнобойными. Чугунные ядра можно было делать меньше каменных, сохраняя в то же время их прежний вес. Это позволило уменьшить внутренний диаметр орудийного ствола и увеличить длину орудия.

К началу XVI столетия, когда рыцарская конница стала вытесняться наёмной пехотой, сначала швейцарской, а затем немецкой, артиллерия сделалась явлением настолько обыденным, что ни у кого не вызывала особого удивления. Вместе с тем, ещё Мартин Лютер и Себастиан Мюнстер продолжали называть аркебузы и пушки «созданиями сатаны», тогда как их предприимчивый старший современник Якоб Фуггер резонно заметил, что, подобно воде или огню, они способны приносить как пользу, так и вред.

XVI—XIX века 
Выделка и употребление орудий в прежние времена составляли специальность особого цеха, состоявшего из оружейных мастеров (констеблей) и их помощников. Народные правители и города временно нанимали их к себе на службу и снабжали обширными привилегиями. Таким образом, артиллеристы вовсе не были солдатами, и полководец имел на них лишь весьма ограниченное влияние. Орудийный цех окружал себя покровом таинственности, которому как нельзя лучше содействовало царившее тогда суеверие, и работал лишь в сообществе своих цеховых помощников. Такое положение дел являлось очень важной помехой в употреблении новых боевых средств.

Вследствие этого наиболее прозорливые государи старались высвободить артиллерию из рук профессиональных цехов и забрать этот новый род оружия в собственные руки. На Востоке в этом отношении проявили себя первыми османский султан Селим I Явуз (1512—1520), с помощью аркебуз и пушек разгромивший в 1514 году в Чалдыранском сражении войско персидского шаха Исмаила I, и среднеазиатский полководец Бабур, с помощью артиллерии разбивший в 1526 году армию Делийского султаната при Панипате и положивший этим начало Империи Великих Моголов.

В Европе первою попыткою в этом направлении было учреждение артиллерийских училищ венецианцами (1506 год) и Карлом V (1513 год, в Бургосе); но гораздо более решительный шаг сделан был шведским королём Густавом Адольфом. Орудия свои он прямо распределил по пехотным частям, прислугою служили мушкетёры; эти орудия облегчены были настолько, что могли следовать за движениями войск. Шведские полковые орудия, скоро принятые и в других армиях, явились до известной степени основанием артиллерии как рода оружия, освобождённого от цеховых оков, и началом способной к маневрированию полевой артиллерией.

Учреждение постоянных армий существенно содействовало приданию артиллерии чисто военного характера. Во 2-й половине XVII века являются уже артиллерийские полки, начало которым положено во Франции, где Людовик XIV ещё в 1671 году учредил «Королевско-артиллерийский полк». Дальнейшие успехи сделаны были в XVIII столетии. Из путаницы, царившей в материальной части, выработались артиллерийские системы, согласно которым численность разнородных конструкций и калибров была рациональным образом сокращена; одновременно с этим происходило выделение тяжёлых орудий из состава полевой артиллерии. В личном составе тоже произошёл некоторый переворот: менее пригодные элементы отделены были в гарнизонную артиллерию, предназначенную для защиты укреплённых пунктов.

Как на важный шаг вперёд следует смотреть на учреждение конной артиллерии, зарождение которой относится к 1759 году и исходит от инициативы Фридриха Великого. Для развития полевой артиллерии немало было сделано Наполеоном I. Его полевая артиллерия вступала в дело обычно соединённою в батареи, этим достигалось большее единство в управлении ею и сообщался ей характер действительно самостоятельного рода оружия. Лёгкие полковые орудия Наполеон сначала отменил, потом снова ввёл, но затем совсем отказался от них, потеряв почти все свои полковые пушки в России в 1812 году.

Во время продолжительного мирного периода, последовавшего за Наполеоновскими войнами, сделаны были значительные успехи как в организации, так и в материальной части артиллерии. Особенно работали над увеличением подвижности полевой артиллерии, для чего самый материал был облегчён и конструкции его приданы более рациональные основы; в пешей артиллерии придуманы приспособления для перевозки людей; упряжка доведена до возможных упрощений и прочности.

В системе осадной и крепостной артиллерии произведены обширные усовершенствования и существенное упрощение. На более резкое разделение в личном составе, однако, не могли ещё решиться; артиллеристов обучали всем отраслям их многосложного дела, и техническая артиллерия оставалась в тесной связи со строевою. Только с 1852 года началось отделение полевых батарей от связи с крепостными ротами; но это касалось лишь нижних чинов; офицеров же продолжали употреблять по всем отраслям артиллерийского дела. Во Франции в 1854 году конная, ездящая и крепостная артиллерия были разделены на отдельные полки (в 1867 году это опять отменено), между тем как в Пруссии только с 1864 года приступлено к формированию полевых и крепостных артиллерийских полков. Особенно возвысилось значение артиллерии в 1859 году с введением нарезных орудий. Но с усовершенствованием вооружения возвысилась и требовательность относительно руководства личным составом, а вместе с тем принцип разделения труда стал и в этой области приобретать всё большее применение. В германской артиллерии в 1872 году решено совершенно отделить полевую артиллерию от крепостной. Стремление к усовершенствованию материальной части и к увеличению действительности стрельбы находит лучшую для себя пищу в высокоразвитой технике новейшего времени, и до окончательных заключений ещё не дошло.

Развитие артиллерии в России 
В России появление огнестрельных орудий восходит к концу XIV столетия. Согласно летописям, кованые пушки — «тюфяки» (от перс. тупанг) — были впервые использованы 1382 году в княжение Дмитрия Донского, при осаде Москвы войском татарского хана Тохтамыша. В 1389 году на Русь привезены были из-за границы, по-видимому, первые кованые орудия — «арматы и стрельба огненная».

Из летописей видно, что артиллерия играла практическую роль в междоусобных войнах между Новгородом, Тверью и Москвой. С начала XV века имеются уже фактические свидетельства изготовления артиллерийских орудий на территории России, например, в Туле и Устюжне-Железопольской (совр. Вологодская обл.) уже в XV столетии ковались железные орудия. В 1852 году со дна Балтийского моря у берегов Дании была поднята казнозарядная каморная 70-мм пищаль начала XV века и в том же году поднесена королём Фредериком VII в дар императору Николаю I. Во время празднования в 1888 году 500-летия русской артиллерии эта находка была представлена как первая русская пушка. Другой древнейший образец казнозарядной 43-мм пищали XV века, применяемой новгородцами и псковичами на реке Нарве, был найден на дне реки в 1911 году. 
В Москве в 1475 году существовала литейная, называвшаяся «пушечною избой», устроенная приехавшим в Москву знаменитым зодчим и литейщиком Аристотелем Фиораванти, там работали первые пушкари и литцы.

Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн, побывавший в Москве в 1517 и 1526 годах, при великом князе Василии III Ивановиче, в своих «Записки о московских делах» свидетельствует уже о довольно широком развитии артиллерии у русских:
Теперь у государя есть пушечные литейщики, немцы и итальянцы, которые, кроме пищалей (pixides) и пушек, льют также железные ядра, какими пользуются и наши государи, но московиты не умеют и не могут пользоваться этими ядрами в бою, так как у них все основано на быстроте.
Я не говорю уже о том, что московиты, по-видимому, не делают различия между разными пушками, или, говоря вернее, между их назначением. Они не знают, когда надо пускать в дело большие орудия, которыми разрушаются стены, или меньшие, которые разрушают вражеский строй и останавливают его натиск.
Это случалось часто и в другое время, а особенно тогда, когда, по слухам, татары вот-вот собирались осадить Москву. Тогда наместник приказал под смех немецкого пушкаря спешно поставить под воротами крепости очень большую пушку, хотя её едва ли можно было бы подкатить туда и в трёхдневный срок и к тому же она первым же выстрелом разрушила бы и свод, и (стены) ворот. Это была старая штуковина вроде мортиры (Moerser), много лет простоявшая без дела. В неё влезал целый небольшой мешок пороху, а в жерле мог выпрямившись сидеть человек, так она была велика и даже ещё больше. 

В Московском государстве XVI—XVII вв. для длинноствольных орудий утвердилось название «пищаль», которое является буквальным переводом западноевропейского слова «кулеврина». Ручные кулеврины назывались также пищалями. Древнейшая сохранившаяся московская литая пищаль, отлитая мастером Яковом (Якобом), относится к 1491 году. 1542 годом датируется старейшая сохранившаяся московская «гауфница» (гаубица), отлитая мастером Игнатием. Солдаты, вооружённые огнестрельным оружием назывались пищальниками.  При стрелецком войске образуется специальный Пушкарский приказ.

В XVI веке на смену итальянским и немецким мастерам приходят московские литейщики, из которых одним из самых известных стал Андрей Чохов. Он отлил в Москве в 1586 году известную бомбарду (картечницу) с конным изображением царя Феодора Иоанновича, позже названную «Царь-пушкой». 
В Оружейной палате Московского Кремля и Военно-историческом музее артиллерии (Санкт-Петербург) сохранилось несколько известных исторических орудий, отлитых московскими мастерами-литейщиками: пищаль «Инброг» (1577) мастера Андрея Чохова, пищаль «Онагр» (1581) мастера Кузьмина, пищаль «Троил» (1685) мастера Якова Дубины, пищаль «Перс» (1686) и пушка «Орёл» (1692) мастера Мартьяна Осипова и многие другие.

Появляется и развивается многоствольное огнестрельное оружие — ожига и орга́н. Во второй половине XVI века появляется 7-ствольная скорострельная батарея «Сорока», концом XVII-го века датируется 105-ствольная скорострельная батарея, представленная в артиллерийском музее С-Петрербурга. В середине XVII века в 100 городах и 4 монастырях, находившихся в ведении Пушкарского приказа, числилось 2637 орудий.
 
Английский дипломат Джайлс Флетчер, побывавший в России в 1588 году, в своём сочинении «О государстве Русском» (1591), сообщает:Полагают, что ни один из христианских государей не имеет такого хорошего запаса военных снарядов, как русский царь, чему отчасти может служить подтверждением Оружейная Палата в Москве, где стоят в огромном количестве всякого рода пушки, все литые из меди и весьма красивые.

Артиллерия называлась «огнестрельным нарядом» или «большим нарядом». Начальником его во время похода был пушкарский голова — одно из важнейших лиц на войне. Артиллеристы назывались пушкарями и стрелками, смотря по величине орудий, при которых они находились. К каждому орудию назначалось не более двух пушкарей, которым придавались податные люди для прислуги. Тут так же, как и в Западной Европе пушкари составляли особый цех и получали большое содержание. Хозяйственными делами заведовал пушкарский приказ. В XVI веке появилось в Русском государстве и первое сочинение по артиллерийскому делу — «Устав ратных пушечных и других дел», автором которого стал Анисим Михайлов Радишевский.

Начало регулярной артиллерии относится уже к 1695 году, когда при Преображенском полку была учреждена бомбардирская рота из 6 мортир и 4 пушек. Командиром (капитаном) этой роты с 1695 по 1706 год был сам царь Пётр I. Учреждаются воинские звания канонир и бомбардир.

В 1699 году Пётр I учредил должность генерал-фельдцейхмейстера, назначив на неё имеретинского царевича Александра Арчиловича.

В петровские времена впервые организовано массовое промышленное производство артиллерийских орудий на Олонецких заводах и на уральских заводах Никиты Демидова. С 1702 по 1706 год на демидовских заводах было изготовлено 114 чугунных артиллерийских орудий, с 1702 по 1718 год — 908,7 тысяч штук чугунных артиллерийских ядер.

Большой вклад в развитие артиллерии внёс ученый и изобретатель Андрей Нартов. Работая в Артиллерийском ведомстве, он создал новые станки, оригинальные запалы, предложил новые способы отливки пушек, заделки раковин в канале орудия и др. Им был изобретён оригинальный оптический прицел — «…инструмент математический с перспективною зрительною трубкою, с протчими к тому принадлежностями и ватерпасом для скорого навождения из батареи или с грунта земли по показанному месту в цель горизонтально и по олевации»[5]. Среди его изобретений — один из первых в мире подъемных винтов с градусной шкалой, позволивший артиллерийским орудиям наводить прицел. Подъемный винт был применен впервые в другом удивительном изобретении Андрея Константиновича — скорострельной батарее, состоящей из 44 трехфунтовых мортир, укреплённых на горизонтальном круге. Мортиры, стреляющие трехфунтовыми снарядами, были разделены на восемь секций по пять и шесть орудий в каждой и соединены общей пороховой полкой. Пока из одних велся огонь, другие заряжали. Кроме того, Нартов первым изобрел и оптический прицел, положивший начало истории военной оптики. Значение изобретений Нартова было столь велико, что 2 мая 1746 года был издан указ о его награждении за артиллерийские изобретения пятью тысячами рублей. Уровень, на который мастер вывел российскую артиллерию, стал очевиден во время Семилетней войны, начавшейся в год его смерти.

Позднейшая история российской артиллерии демонстрирует целый ряд преобразований, частью заимствованных у Западной Европы, необходимых для соответствия современным, на тот момент времени, военным требованиям. В 1756—1758 годах капитаном Семёном Челокаевым (Чолокаевым) был создан ряд экспериментальных 60-ти, 52-х и 25-ствольных скорострельных батарей. В 1759 году, во время Семилетней войны, графом П. И. Шуваловым был налажен выпуск «секретной гаубицы» для стрельбы картечью.

Появление нарезных орудий 

К началу Наполеоновских войн российская полевая и крепостная артиллерия ни в чём не уступала западноевропейской, а кое-где даже её превосходила. Однако  Крымская война 1853—1856 годов в полной мере выявила техническое отставание российской артиллерии.

Так, при обороне Севастополя в 1854—1855 годах войска англо-французской коалиции  имели на вооружении 134 полевых и 73 осадных орудий, а также дальнобойные нарезные ружья, стрелявшие на расстояние до 800 метров. Российская береговая артиллерия имела 145 гладкоствольных орудий, в основном корабельных, разбросанных на протяжении 7 верст, которые могли вести огонь картечью на расстояние не свыше 600 метров. Таким образом, артиллерия оказывалась в крайне невыгодном положении, но тем не менее выполнила свою задачу, нанеся противнику существенный урон.

Ещё в 1846 году капитан пьемонтской артиллерии Джованни Кавалли предложил проекты 6,5- и 8,3-дюймовых казнозарядных гаубиц с двумя внутренними вырезами в стволах, стрелявших яйцевидными чугунными снарядами, на корпусе которых имелись продольные выступы соответствующей формы. Принятые на вооружение и эпизодически применённые пьемонтской артиллерией, орудия Кавалли, однако, оказались весьма ненадежными и сложными в производстве, а потому не получили широкого распространения.

Впервые нарезные орудия применили французы во время австро-итало-французской войны 1859 года и она продемонстрировала явные преимущества перед гладкостенной австрийской. У нарезных орудий дальность стрельбы была почти втрое больше, а показатели меткости стрельбы нарезных орудий на дальности около километра были в пять раз лучше, чем у гладкостенных.

В 1853 году британский инженер У. Дж Армстронг создал казнозарядное нарезное орудие (пушка Армстронга). Эти орудия состояли на вооружении британской армии до 1864 года. В 1858 году британский инженер Джозеф Витворт предложил перенести в артиллерию ранее известную в стрелковом оружии идею полигональных нарезов. В 1868 году 230-мм пушка Витворта показала рекордную для того времени дальность стрельбы 10 300 м. Но эти пушки имели ряд неустранимых недостатков — сложность изготовления снаряда, трудность заряжания, заклинивание снарядов в канале при стрельбе. Все это заставило британцев отказаться от полигональных орудий.

В России нарезные казнозарядные орудия распространились в результате военных реформ Дмитрия Милютина 1862-1874 годов. Нарезные орудия изготовлялись сначала из бронзы или чугуна. Стальные нарезные орудия появились в России в 1875 году. Тем не менее русско-турецкая война 1877-1878 годов показала, что количество современных орудий в русской армии недостаточно.

Во второй половине XIX века нормой считалось 4 полевых орудия на тысячу человек пехоты и кавалерии.

Российский инженер В. С. Барановский в период с 1872 по 1877 год разработал целый ряд казнозарядных нарезных орудий с унитарными боеприпасами, что существенно ускорило процесс стрельбы. К 1885 году подобные орудия разработали и инженеры других стран, в первую очередь — Германии и Франции.

В разных странах велись интенсивные работы по созданию бездымного пороха. В России бездымный порох начали применять в артиллерии в 1894 году. В разрывных зарядах артиллерийских снарядов дымный порох заменили сильнодействующие бризантные взрывчатые вещества. В 1885 году в Германии специалисты «пушечного короля» Альфреда Круппа создали новый тип разрывного боеприпаса, начинённого «шпренгкорпером», французы в 1887 году — «мелинитом», британцы в 1888 году — тем же веществом с названием «лиддит», японцы с 1890-х годов — «шимозой». С 1902 года в германской и американской армиях начали использовать боеприпасы, снаряжённые тротилом.

В дальнейшем развитие российской артиллерии стимулировалось гонкой военно-морских вооружений. Несмотря на очевидные успехи, российская промышленность к концу XIX века так и не сумела наладить массовое производство корабельных орудий, необходимых для вооружения военного флота, который по числу кораблей, особенно броненосных, к началу русско-японской войны был третьим в мире после британского и французского.

В 1891 году во Франции закуплены были чертежи для производства на российских предприятиях и 152-мм и 75-мм пушек системы Канэ. Первыми оснащались крупные военные корабли и крепости, а корабельные 75-мм пушки Канэ стали первыми в России патронными орудиями среднего калибра.

К 1916 году на Балтийском флоте было всего 170, на Черноморском — 130 152-мм пушек Канэ. Однако даже в 1915 году во время героической обороны русской крепости Осовец от германских войск в ней не было подобной артиллерии, и только к концу обороны туда смогли доставить всего две 152-мм пушки Канэ, существенно переломившие ход осады.

Большое влияние на развитие полевой артиллерии оказало принятие на вооружение во Франции в 1897 году 75-мм полевой пушки системы Депора, имевшей скорострельность до 14—16 выстрелов в минуту. В ней были применены противооткатные устройства с гидропневматическим тормозом отката, быстродействующий эксцентрический затвор, прицельные приспособления с независимой линией прицеливания.

В 1900 году в России была разработана 76,2-мм полевая пушка, ещё не имевшая щита, но оснащённая противооткатным устройством и поршневым затвором французского типа.

С учётом опыта её производства и эксплуатации, в 1902 году на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге конструкторами Л. А. Бишляком, К. М. Соколовским и К. И. Липницким была разработана 76,2-мм дивизионная пушка, известная также как «трёхдюймовка». Ставшая основой русской полевой артиллерии вплоть до революции, она положительно зарекомендовала себя у русских артиллеристов.

Во время Первой мировой войны большая часть потерь войск всех стран была вызвана именно огнём артиллерии. Если в русско-японскую войну на огонь артиллерии приходилось не более 15 % потерь в живой силе, то в Первую мировую — до 75 %. При этом только тяжелая артиллерия могла разрушить земляные и бетонные укрепления противника, что было необходимо для прорыва его обороны. Во время Первой мировой войны стали широко применяться бомбомёты и миномёты, появилась зенитная артиллерия.

Опыт Первой мировой войны показал, что необходима артиллерия непосредственной поддержки пехоты, которая могла бы легко передвигаться вместе с ней. Поэтому после Первой мировой войны появились орудия сопровождения пехоты с небольшой массой, дозволяющей перекат орудия на поле только силами своего расчёта.

В СССР в межвоенный период наблюдался стремительный количественный рост артиллерии — от 10 069 артсистем в 1925 году до 110 444 арсистем в июне 1941 года. Однако современных систем в 1941 году из этого числа было не более 33 %.

Вторая мировая война внесла в систему артиллерийского вооружения многие изменения — резко возросла роль миномётов, широко применялась специализированная противотанковая артиллерия и самоходная артиллерия, появились реактивная артиллерия и безоткатные орудия. Роль артиллерии в годы этой войны существенно выросла во всех основных армиях воюющих держав, артиллерией насыщались пехотные, танковые и иные части, совершенствовалась организационная система артиллерийских частей.

После Второй мировой войны продолжалось развитие самоходной артиллерии. В 1960—1970-е годы на вооружение поступило новое её поколение, образцы которого после ряда модернизаций остаются на вооружении и в настоящее время (советские 122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и 152-мм 2С3 «Акация», 152-мм пушка 2С5 «Гиацинт», 203-мм пушка особой мощности 2C7 «Пион», американская 155-мм гаубица М109, французская 155-мм гаубица AuF.1).

Однако лёгкие буксируемые гаубицы по-прежнему востребованы силами быстрого реагирования, воздушно-десантными, горнопехотными войсками. Их примерами являются американская 105-мм M119, британская 105-мм L118 Light Gun, советская 122-мм гаубица Д-30.

В СССР в 1980-е годы было принято решение перейти на единый калибр 152 миллиметра во всех звеньях артиллерии (дивизионном, армейском), с унификацией боеприпасов. В 1989 году на вооружение была принята 152-мм гаубица «Мста», которая является самоходной, но имеет и буксируемый аналог.

В настоящее время в артиллерии применяются управляемые и корректируемые снаряды, что позволяет снизить расход боеприпасов в 40—50 раз, а время поражения целей — в 3—5 раз. Имеется два основных типа таких снарядов — снаряды с полуактивным наведением по отражённому лазерному лучу и снаряды с автоматическим наведением (самоприцеливанием).

Наведение по отражённому лазерному лучу используется в американском 155-мм снаряде «Копперхед», российских 152-мм снаряде «Краснополь», 122-мм снаряде «Китолов-2М» и 120-мм снаряде «Китолов-2». При этом вблизи цели должен находиться наблюдатель-наводчик с лазерным устройством подсветки.

Примером самоприцеливающегося снаряда может служить кассетный боеприпас типа  с самоприцеливающимися элементами, поражающими цель сверху, которые снабжены инфракрасными и радиолокационными датчиками. Аналогом его является российский самоприцеливающийся снаряд «Мотив-3М». Однако самоприцеливающиеся боеприпасы рассчитаны на поражение только танков и других боевых машин, при этом способность «отсекать» ложные цели пока недостаточна.

В США был разработан управляемый снаряд 155-мм ХМ982 «Экскалибур», который оснащен инерциальной системой наведения на среднем участке траектории и системой коррекции с помощью спутниковой навигационной сети NAVSTAR на конечном участке.

Одним из главных основных направлений развития артиллерии в настоящее время является внедрение эффективных компьютеризированных систем управления, обеспечивающих разведку целей, обработку данных и передачу сведений в центры управления огнём, непрерывный сбор данных о положении и состоянии огневых средств, постановку задач, вызов, корректировку и прекращение огня, оценку результатов. Применение такой системы может повысить эффективность огня артиллерии в 2—5 раз. В России создан самоходный разведывательный комплекс «Зоопарк-1», который служит для определения координат огневых позиций артиллерии противника и позволяет обнаруживать одновременно до 12 стреляющих систем на расстоянии до 40 километров. Он, как и комплекс «Кредо-1Е», совместим со средствами боевого управления ствольной и реактивной артиллерии «Машина-М2» и «Капустник-БМ».

Типы артиллерии и организация 
И. Д. Беляев показал в своём труде на примере документов Пушкарского приказа, как в XVII веке собиралась в поход артиллерия русского войска и из каких орудий она состояла (по документам Смоленского похода 1632—1634 годов). Акты показывают, что ко времени царствования Михаила Федоровича уже существовало деление «огнестрельного наряда» на «крепостной», «осадный» и «полковой».

Полевая артиллерия 

	
В 1701 году Пушкарский приказ был переименован в Приказ Артиллерии. 8 февраля 1712 года Пётр I указал иметь при лейб-гвардии Преображенском полку бомбардирскую роту, при каждом фузилерном и драгунском полку по две пушки и, кроме того, содержать особый артиллерийский полк. Артиллерия делилась на пол­ко­вую, по­ле­вую, осад­ную и кре­по­ст­ную. Ору­дия раз­де­ля­лись на пуш­ки (стре­ля­ли яд­ра­ми и кар­те­чью), гау­би­цы (гра­на­та­ми, кар­те­чью) и мор­ти­ры (бом­ба­ми), прак­ти­че­ская даль­ность стрель­бы не пре­вы­ша­ла 1000 метров.

В 1796 году при Павле I полевая артиллерия была переформирована в 14 батальонов (3 осадных, 10 полевых и 1 конный) по 5 рот в каждом. Вместе эти батальоны имели 660 полевых и 150 осадных орудий.

В 1803 году при императоре Александре I полевую артиллерию составляли 87 рот (38 батарейных, 38 легких и 11 конных рот). К началу 1825 года артиллерия состояла из 143 пеших и 30 конных артиллерийских рот. В 1833 году все роты повелено именовать батареями.

В XIX веке полевая артиллерия Российской империи имела следующее распределение:
 лёгкая артиллерия — С 1697 года в Преображенском полку имелось подразделение "бомбардиров", на вооружении которого состояли шесть 6-фунтовых мортир и четыре 3-фунтовых полковых пушки. Канонирская команда Семёновского полка располагала шестью 3-фунтовыми пушками. Во время Нарвского похода во всех пехотных полках имелась полковая артиллерия — по две 3-фунтовых пушки. В 1811-1830 годах образуются гренадерская арт. дивизия и ещё 7 пехотных артиллерийских дивизий. В 1856 году при императоре Александре II пешую артиллерию составляли 27 бригад (2 гвардейские, 4 гренадерских и 21 полевая). В 1904 году создаются 9 Восточно-Сибирских стрелковых артиллерийских бригад на Дальнем Востоке.
 конная артиллерия — в 1794 году учреждены первые 5 конных артиллерийских рот, в 1829 году при императоре Николае I конно-артиллерийские роты были сведены в 16 конно-артиллерийских бригад. К концу XIX века в России числилось 51 конная батарея, включая 6 гвардейских, с 292 орудиями, в военное время их численность могла быть доведена до 69, с 414 орудиями.
 горная артиллерия и конно-горная артиллерия — в 1877 году учреждено три горных батареи.
 мортирные дивизионы — в 1888-90 годах при императоре Александре III  сформированы 3 мортирных артиллерийских полка по 4 батареи в каждом. В 1905–1911 годах создано 34 дивизиона.
тяжёлая артиллерия — в 1797 году было сформировано три осадных артиллерийских батальона 
 гарнизонные части  — в 1765 году утверждена генеральная ведомость "О Гарнизонном Артиллерийском положении", содержащая штаты артиллерийских чинов всех крепостей. В 1832 году существовало 16 гарнизонных артиллерийских бригад в 12 округах Российской империи.

На  1914 год в полевой артиллерии  состояло: 
 легкая артиллерия – 70 бригад (3 гвардейских) и 17 дивизионов (1 гвардейский) – всего 442 батарей
 конная артиллерия – 21 дивизион (2 гвардейских и 7 казачьих), 5 отдельных батарей (1 гвардейская и 4 казачьи) – всего в 48 батарей
 горная артиллерия – 42 батареи, в конно-горной – 3 дивизиона и 1 батарея (7 батарей) 
 мортирные дивизионы – 36 дивизионов (1 гвардейский) и 1 батарея – всего 77 батарей 
 полевая тяжёлая – 8 дивизионов – всего 24 батареи.

На вооружении состояли лёгкие пушки, горные пушки, конные пушки, батарейные пушки и полевые мортиры. 
Полевая артиллерия назначается главным образом для сражений в открытом поле, подобно пехоте,  она формируется в твёрдо сплочённые боевые части. Основным звеном таких частей, так называемой тактической единицей, является батарея. Каждая батарея состоит из нескольких орудий, в состав батареи, кроме этого, входят зарядные ящики, провиантские фуры, и т. д.

Относительно системы орудий для полевой артиллерии в течение долгого времени преобладало мнение, что нарезная, заряжающаяся с казны пушка вследствие большей сложности своей конструкции уступает пушке, заряжаемой с дула. К орудию, заряжаемому с казны, сначала, главным образом, обратилось только прусская и английская артиллерия, между тем как во Франции и Австрии высказывались решительно в пользу орудий, заряжаемых с дула. В последние 130 лет от этой последней системы отрешились повсюду, за почти единственным исключением некоторых миномётов.

Войсковая артиллерия 

С 1961 года артиллерия вхо­дит в объ­е­ди­нён­ный род войск — Ра­кет­ные вой­ска и ар­тил­ле­рия су­хо­пут­ных войск, кроме этого, существует артиллерия ВВС, включающая стрелково-пушечное вооружение и авиа­ци­он­ные пуш­ки, а также морская артиллерия ВМФ.

Артиллерия сухопутных войск со­сто­ит из ба­та­рей, ди­ви­зио­нов, пол­ков или бри­гад и ар­тил­ле­рий­ских ди­ви­зий, которые входят в состав воинских частей: 
 Батальонная артиллерия
 Полковая артиллерия
 Дивизионная артиллерия
 Корпусная артиллерия
 Армейская артиллерия
 Артиллерия резерва главного командования (АРГК)

Позиционная артиллерия 
Тяжёлая (позиционная) артиллерия употребляется там, где бой представляет менее изменчивый характер вследствие того, что цели стоят неподвижно, или позиции занимаются на более продолжительное время. Это бывает при атаке и защите крепостей, а также при обороне берегов. По самой сущности дела вес орудий в тяжёлой артиллерии ограничен менее узкими рамками, нежели в полевой; с другой стороны, действиям первой из них часто бывают поставлены такие обширные требования, удовлетворить коим могут лишь орудия большого калибра и веса. Береговая артиллерия, хотя, собственно, составляет лишь отрасль крепостной, но вследствие своей специальной задачи (борьбы с военными судами) должна иметь и особое управление, обусловливаемое особенностями как приёмов стрельбы, так и представляющихся целей действия.

Словосочетание Позиционная артиллерия, к 1911 году, повсюду было заменено понятием тяжёлой артиллерии, которая подразделялась на полевую тяжёлую и тяжёлую (осадную) артиллерию.

Осадная артиллерия 

В Петровский период России, Осадный парк состоял из трёх отделений, дислоцировавшихся в Санкт-Петербурге, Брянске (Орловская губерния) и Осереде (иначе Павловск, Воронежская губерния). Отделения имели боевые задачи:
 Первое назначалось для защиты от шведов;
 Второе — для сплава орудий по Десне в Днепр;
 Третье — для защиты от Османской империи, и сплава артиллерии по Дону и Азову. Весь парк состоял из 462 орудий, и на каждое полагалось по 500 снарядов и зарядов.

Орудия осадной артиллерии предназначались для штурма крепостей. Артиллерия имела в сво­ём со­ста­ве различные ти­пы ору­дий круп­но­го и среднего ка­либ­ров.
 контрбатарейная борьба
 разрушение укреплений и ходов сообщения
 уничтожение инфраструктуры и живой силы противника
 отражение атак противника
 создание бреши в обороне противника в местах, предназначенных для штурма.

Крепостная артиллерия 
До конца 50-х годов XIX века в крепостях России существовала гарнизонная артиллерия (артиллерийские гарнизоны). 23 июня 1859 года она преобразована в крепостную артиллерию. Было введено «Положение о преобразовании гарнизонной артиллерии», по которому гарнизонная артиллерия в крепостях была разделена на крепостную, к которой относилась орудийная прислуга, и гарнизонную, предназначенную для несения караулов и содержания артиллерийского имущества в гарнизонах, арсеналах и на заводах. Артиллерийские округа были переименованы в Округа крепостной артиллерии. В каждом округе в крепостях и укреплениях, на базе артиллерийских гарнизонов, создавались крепостные артиллерии, которые включали: штаб (позднее — управление) во главе с командиром крепостной артиллерии, артиллерийские части, склады артиллерийского имущества, мастерские и лаборатории. Общий надзор за крепостной артиллерией осуществлял инспектор крепостной артиллерии при Артиллерийском департаменте (с 1862 г. — Главном артиллерийском управлении). С введением военно-окружной системы в 1863—1864 гг. крепостные артиллерийские округа были постепенно упразднены, крепостные артиллерии подчинены артиллерийским управлениям военных округов. Количество и состав крепостных артиллерий изменялись. По расписанию 1859 г. было 9 округов, 43 крепостных артиллерии, 69 крепостных артиллерийских частей.

На 1914 год — в военных округах было 24 крепостных артиллерии, более 60 частей.
26. … По своему предназначению, калибру, дальности и мощности огня артиллерия делится на: пехотную, легкую, тяжёлую, большой мощности и специальную — зенитную и береговую.

 Тяжёлая артиллерия особого назначения

Береговая артиллерия 
Вид морской артиллерии, предназначенный для защиты военно-морских баз, подразделяется на стационарную и подвижную береговую артиллерию.

До появления броненосцев и броненосных крейсеров береговая артиллерия имела на своем вооружении гладкоствольные орудия калибром от 18 до 50 фунтов, карронады калибром до 96 фунтов, 3-пудовые бомбовые пушки и 3—5-пудовые мортиры. Дальность стрельбы при этом не превышала 4,2 км. Наибольший вес орудия достигал 5,4 тонны, а снаряда — 90 кг.

Корабельная артиллерия 
Совокупность артиллерийского оружия, установленного на боевых кораблях и предназначенного для применения по береговым (наземным), морским (надводным) и воздушным целям. Наряду с береговой артиллерией составляет морскую артиллерию. В современном понятии корабельная артиллерия представляет собой комплекс артиллерийских установок, систем управления огнём и артиллерийского боезапаса.

По назначению:
 Орудия главного калибра — для применения по надводным целям, то есть для решения основного предназначения корабля. Орудия этого калибра также применялись для воздействия по береговым целям для поддержки сухопутных войск или десантов с моря. Потерял свою актуальность с развитием ракетного оружия
 Противоминная артиллерия 
 Артиллерийские системы противокатерной обороны
 Универсальная корабельная артиллерия — применяется по морским, береговым и воздушным целям. Основной вид современной корабельной артиллерии. Главной задачей универсальной артиллерии являются воздушные цели, а второстепенной — морские и береговые.
 Зенитная артиллерия — применяется по воздушным целям. Зенитная артиллерия ранее делилась на крупнокалиберную (100 мм и более), среднекалиберную (57 — 88 мм) и малокалиберную (менее 57 мм).

Реактивная артиллерия 
В реактивной артиллерии средства поражения доставляются к цели за счёт реактивной тяги двигателя. К реактивной артиллерии относят реактивные системы залпового огня (РСЗО) наземного, морского и авиационного базирования. Для стрельбы из РСЗО используются реактивные снаряды (глубинные бомбы), реактивные двигатели которых работают, как правило, на двухосновных порохах (баллиститных и кордитных, в современных образцах всё чаще используют смесевое топливо). Отсутствие отдачи при выстреле позволяет использовать в таких системах многоствольные, сравнительно компактные и простые по устройству пусковые установки. Многозарядность систем реактивной артиллерии определяет высокую огневую производительность и возможность одновременного поражения целей на значительных площадях, что вместе с внезапностью достигаемой залповой стрельбой обеспечивает высокий эффект воздействия на противника. Основной недостаток систем реактивной артиллерии — сравнительно высокое рассеивание снарядов. Для устранения этого недостатка на реактивные снаряды стали устанавливать системы управления полётом, корректирующие траекторию движения снаряда (инерциального типа и инерциальную, комбинированную с системой радиоуправления на конечном участке траектории — на российской РСЗО 9К58 «Смерч» и инерциальную комбинированную со спутниковой системой — на снарядах типа GMLRS американской РСЗО M270 MLRS).

Первые успешные попытки массированного боевого применения неуправляемых реактивных снарядов относятся к началу XIX века, когда около 200 пороховых ракет были выпущены в течение получаса при нападении англичан на Булонь в 1806 году, а также в так называемой «бомбардировке Копенгагена» в 1807 году. Применялись они и англо-американской войне 1812—1815 годов и во время Наполеоновских войн, однако несмотря на это, недостатки первых ракет привели к тому, что к середине XIX века интерес к ним как к оружию практически исчез.

Возрождение неуправляемых реактивных снарядов как оружия связано с разработкой в СССР Реактивным научно-исследовательским институтом (РНИИ) в период 1927—1937 годов реактивных снарядов РС-82 и РС-132, которые были приняты на вооружение РККВФ. РС-82 летом 1939 года на истребителях И-16 и И-153 успешно применялись по воздушным целям в боях на реке Халхин-Гол. В ходе советско-финской войны (1939—1940 годы) 6 двухмоторных бомбардировщиков СБ были оснащены пусковыми установками для ракет РС-132. Пуски ракет РС-132 производились по наземным целям.

В 1939—1941 годах в РНИИ была создана многозарядная пусковая установка БМ-13, смонтированная на шасси грузового автомобиля ЗИС-6, которая 21 июня 1941 года была принята на вооружение. 14 июля 1941 года залп «Катюш» экспериментальной батареи капитана И. А. Флёрова по вражеским эшелонам на железнодорожном узле города Орша, показал высокую эффективность, а уже на следующий день батарея под командованием Флёрова провела обстрел колонны вражеских войск под городом Рудня, поддержав обороняющиеся части Красной Армии.

В послевоенный период, наиболее известными случаями боевого применения реактивной артиллерии являются применение советскими войсками РСЗО 9К51 «Град» в советско-китайском пограничном конфликте на острове Даманский в 1969 году и применение грузинскими войсками тех же РСЗО 9К51 «Град» в вооружённом конфликте в Южной Осетии в 2008 году.

Зенитная артиллерия 
Зенитные артиллерийские орудия предназначались для стрельбы по воздушным целям.

 Зенитные установки сухопутных войск
 Противовоздушная оборона

Противотанковая артиллерия 
Противотанковое орудие (ПТО) — специализированные артиллерийские орудия, предназначенное для борьбы с бронетехникой противника путём стрельбы прямой наводкой. В подавляющем большинстве случаев оно является длинноствольной пушкой с высокой начальной скоростью снаряда и небольшим углом возвышения. К другим характерным особенностям противотанкового орудия относятся унитарное заряжание и клиновый полуавтоматический затвор, которые способствуют максимальной скорострельности. При конструировании ПТО особое внимание уделяют минимизации его массы и размеров с целью облегчения транспортировки и маскировки на местности.

ПТО могут применяться и против небронированных целей, но с меньшей эффективностью, чем гаубицы или универсальные полевые орудия.

В СССР приказом НКО противотанковая артиллерия 1 июля 1942 года была переименована в истребительно-противотанковую артиллерию.

С развитием танковой промышленности образовался тип самоходных артиллерийских установок (САУ), одними из направлений которого стали противотанковая  и контрбатарейная борьба.

См. также 

 Ракетные войска и артиллерия
 Ядерная артиллерия
 Прибор управления артиллерийским огнём / Система управления огнём / Машина управления огнём артиллерии
 Интерфейс ASCA

Примечания

Литература 
 
 Арендт В. В. К истории средневековой артиллерии // Труды института истории науки и техники. М., 1935. Сер. 1. Вып. 7.
 Ащеулов О. Е. Артиллерия Красной Армии 1941—1943 гг.: история организации и бовеого применения. — М.: МППА БИМПА, 2009. — 288 с.
 Барабанов А. М. Развитие отечественной артиллерии во второй половине XX века. // Военно-исторический журнал. — 2009. — № 3.
 Дятлов В. В. Борьба с артиллерией в советско-финляндской войне 1939—1940 гг. // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 11. — С.31-36.
 Иванов И. Артиллерия СССР во Второй мировой войне. — СПб.: Нева, 2003. — 63 с.
 Крылов В. М. О преобразованиях в отечественной артиллерии в годы военных реформ второй половины XIX века. // Военно-исторический журнал. — 2005. — № 8. — С.50-53.
 Манойленко Ю. Е. Русская артиллерия в первой трети XVIII века: Автореф. дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Манойленко Ю. Е.; [Место защиты: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена]. — СПб., 2010. — 212 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-7/187.
 Потоцкий Н. Столетие российской конной артиллерии. — СПб., 1894.
 Русская артиллерия: от Московской Руси до наших дней / сост. С. Н. Ионин. — М.: Вече, 2006. — 414 с. — (Военный парад истории).
 Чиполла Карло. Артиллерия и парусный флот. Описание и технология вооружения XV—XVIII вв. / Пер. с англ. Л. А. Игоревского. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2007. — 224 с.: ил. — ISBN 978-5-9524-3303-8.
  (в пер.)

Ссылки 

 Артиллерия. Артиллерийское вооружение // Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
 
 А. Нилус. ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ АРТИЛЛЕРИИ, 1904
 Хроника рот Крепостной и Осадной артиллерии. — СПб.: Издание Главного Артиллерийского Управления, 1908.— 178 с. на сайте Руниверс
 Артиллерия. — СПб.: Тип. В. Д. Смирнова, 1909.— 482 с. на сайте Руниверс
 Артиллерийские орудия русской армии 18-го века
 Русская артиллерия в войне 1812 года
 Начало конной артиллерии русской армии 1795—1800 гг. Потоцкий П. П. Столетие российской конной артиллерии (1794—1894). СПб., 1894
 фон-Деккер К. История артиллерии от её происхождения до 1822 года. — СПб.: Тип. Х. Гипце, 1833.— 237 с. на сайте Руниверс
 Артиллерия второй мировой войны
 Береговая артиллерия на Северных Крепостях
 Артиллерийское Училище клуб выпускников старейшего в России артиллерийского Училища
 Конструкторы артиллерийских систем — БГ-Знания. Ру
 О СОВЕТСКИХ ЛЮДЯХ И СОВЕТСКИХ ПУШКАХ
 Полевой устав РККА (ПУ-39), 1939 г.
 Лобин А. Н. Артиллерия московских стрелецких полков в 1670—1680-х гг.  // История военного дела: исследования и источники. — 2012. — Т. I I. — С. 1-41. (23.07.2012) 
 Артиллерия Нового времени, часть 1 часть 2
 Олейников А.В. Химическая артстрельба // Битва Гвардий - https://btgv.ru/history/great-war/%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/chemical-artillery-shooting/

Рода войск